Пико де Оро има више значења:

 Пико де Оро (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пико де Оро (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пико де Оро, Лас Нарисес (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пико де Оро (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику